Port lotniczy Zoersel-Oostmalle – port lotniczy obsługujący miejscowości Zoersel i Oostmalle, w Belgii. Obsługuje połączenia krajowe.

Bibliografia 
 

Zoersel-Oostmalle